|-
| 156601 - || || 9 d'abril de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 156602 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156603 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156604 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156605 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156606 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156607 - || || 8 d'abril de 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 156608 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156609 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156610 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156611 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156612 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156613 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156614 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156615 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156616 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156617 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156618 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156619 - || || 11 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156620 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156621 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156622 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156623 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156624 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156625 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156626 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156627 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156628 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156629 - || 2002 HC || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156630 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156631 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156632 - || || 2 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156633 - || || 6 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156634 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156635 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156636 - || || 9 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156637 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156638 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156639 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156640 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156641 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156642 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156643 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156644 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156645 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156646 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156647 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156648 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156649 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156650 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156651 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156652 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156653 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156654 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156655 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156656 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156657 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156658 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156659 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156660 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156661 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156662 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156663 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156664 - || || 13 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156665 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156666 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156667 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156668 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156669 - || || 6 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156670 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156671 - || || 13 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156672 - || || 14 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156673 - || || 15 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 156674 - || || 15 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156675 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156676 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156677 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156678 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156679 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156680 - || || 10 de maig de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156681 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156682 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156683 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156684 - || || 13 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156685 - || || 17 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156686 - || || 18 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156687 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156688 - || || 18 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156689 - || 2002 LQ || 2 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156690 - || || 2 de juny de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156691 - || || 2 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156692 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156693 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156694 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156695 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156696 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156697 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156698 - || || 7 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156699 - || || 9 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156700 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6